Liga I 2011-12 var den 94. udgave af det rumænske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 22. juli, 2011 og blev afsluttet den 19. maj, 2012.

CFR Cluj vandt deres tredje mesterskab.

Tabel

Målscorer 

Kilde: Liga1.ro  

Fodbold i Rumænien